Le terme Loro peut prendre plusieurs sens :

Personnalités 
 Loro, pseudonyme de l'auteur français de bande dessinée Jean-Marc Laureau
 Daniel "Loro" Morón, un joueur de football

Animaux 
 Le Loro tricahue est un perroquet

Communes 

 Loro, une commune rurale du Burkina Faso.
 Loro, un hameau de la commune française de Loromontzey
 Loro Ciuffenna, une commune italienne
 Loro Piceno, une commune italienne

Autres 
 Loro, film italien de Paolo Sorrentino sorti en 2018
 la Loterie Romande, en Suisse
 Les comptes loro, en comptabilité bancaire